Rogationes bezeichnet:

 die in der katholischen Kirche durchgeführten Flur- oder Bittprozessionen an den Bitttagen vor dem Fest Christi Himmelfahrt
 das Fest der Gottheit Robigus, das im antiken Rom am 25. April stattfand, eine Art Ackerpatronat (Robigalia)